Викторин Флавианович Бобров (1884—1946) — специалист в области технологии самолётостроения и организации подготовки инженерных кадров.

Биография 
Родился 25 апреля (8 мая по новому стилю) 1884 года. Брат Флавиана Боброва.

Общее образование получил в Саратовском Александро-Мариинском реальном училище. Выпускник механического отделения КПИ в 1910.

В 1920—1922 годы возглавлял государственный авиационный завод № 12 в Киеве.

Являлся ректором Киевского политехнического института в 1921—1929. Заведующий кафедрой «Производство самолётов» МАИ в 1933—1940, директор Московского авиационного института в 1936—1937.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1945).

Литература 
 Черныш Н. Дмитрий Томашевич. Он не был Генеральным конструктором. 2018.

Примечания

Ссылки 
 Сокращённая биография на сайте КПИ
 БОБРО́В Вікторін Флавіанович

Выпускники Саратовского первого реального училища
Ректоры вузов СССР